Georgi Zjoekov (generaal), een Russisch generaal in de Tweede Wereldoorlog
Georgi Zjoekov (voetballer), een Belgisch voetballer